

Patronyme
 Jean-Maurice Le Corbeiller, (1859-1936), était un homme politique français.
 Louis Aimé Le Corbeiller, (1842-1921), était un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme